Thomas Williams peut faire référence à :
 Thomas Williams, homme politique anglais du  siècle ;
 Thomas Williams (1737-1802), industriel et homme politique gallois ;
 Thomas R. Williams, brigadier général de l'Union lors de la guerre de Sécession ;
 Thomas Stafford Williams, cardinal néo-zélandais ;
 Thomas Williams, écrivain américain.